En Pologne, Ugory peut faire référence à :

 Ugory, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Ugory, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Ugory, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.